Клёнова – женская форма фамилии Клёнов. Известные носители:

 Клёнова, Мария Васильевна (1898—1976) — советский геолог. Топоним 
 Клёнова — гмина (волость) в Польше.

 См. также 
 Фрагмент Кленова
 Кленовский
 Клён (значения)
 Фрагмент Кленова